Miss You – singolo dei Rolling Stones del 1978
 Miss You – singolo di Aaliyah del 2002
 Miss You – singolo di Trentemøller del 2008
 Miss You – singolo dei Feeder del 2008
 Miss You – singolo di Gabrielle Aplin del 2016
 Miss You – singolo di Carla Bruni del 2017
 Miss You – singolo di Louis Tomlinson del 2017
 Miss You – singolo di Jérémie Makiese del 2022